JXL steht für:

 Dateiendung und Abkürzung von JPEG XL, dem Nachfolger des JPEG-Bildformates
 Junkie XL, ein niederländischer DJ und Musikproduzent
 Java Excel API, eine Schnittstelle zur Erzeugung von Excel-Dateien in JAVA
 ein Tabelleneditor für Jira

Abkürzung